Strzelectwo na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie rozgrywane było w dniach 28 lipca – 5 sierpnia 2012. Zawody były rozgrywane na strzelnicy w Royal Artillery Barracks.

Kwalifikacje

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Strzelectwo na stronie igrzysk

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012